White [uajt] (angl. „bílý“) může znamenat:

příjmení
 viz White (příjmení)

místní název
 White Cloud Mountains – pohoří ve státě Idaho v USA
 White County – pět okresů v USA
 White Fox (Saskatchewan) – obec v Kanadě
 White House viz Bílý dům (více významů v rozcestníku Whitehouse)
 White Mountains – více míst
 White Pine County – okres ve státě Nevada v USA
 White Plains – více míst
 White River – pravý přítok Missouri na území Jižní Dakoty v USA
 White Sands – více významů

Související články 
 White Heat
 White Light
 Whitehead
 Seznam článků s názvem začínajícím na „White“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „White“

Rozcestníky - místopisné jméno